Amerikai Egyesült Államok
 Antelope (Dél-Dakota)
 Antelope (Kalifornia)
 Dunnigan (Kalifornia), régi neve Antelope
 Antelope (Kansas)
 Antelope (Montana)
 Antelope (Oregon)
 Antelope (Texas)
 Kanada
Canada
 Antelope (Új-Fundland és Labrador)